Rus steht für:

 Rus, eine historische Region in Osteuropa
 Kiewer Rus, ein mittelalterliches Reich in dieser Region
 Rus (Urvater), legendäre slawische Person
 Rus (Volk), ein historisches Volk
 Rus (Schiff), ein Flusskreuzfahrtschiff (auch Russ geschrieben)

Weiteres
 Rus (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș, Rumänien
 Rus (Sălaj), Gemeinde im Kreis Sălaj, Rumänien
 Rus (Jaén), Gemeinde in der spanischen Provinz Burgos, in der Autonomen Gemeinschaft Kastilien-León

Rus ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Rus (* 1996), rumänischer Fußballspieler
 Arantxa Rus (* 1990), niederländische Tennisspielerin
 Daniela Rus (* 1963), US-amerikanische Informatikerin
 Ioan Rus (* 1955), rumänischer Politiker
 Iosif Rus (1949–2010), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Johann Reinhard Rus (1679–1738), deutscher orientalischer Philologe, Gräzist und evangelischer Theologe
 Laura Rus (* 1987), rumänische Fußballspielerin
 Laurențiu Rus (* 1985), rumänischer Fußballspieler
 Maria Rus (* 1983), rumänische Leichtathletin
 Sara Rus (* 1927), polnische Holocaustüberlebende, Zeitzeugin und Mutter der Plaza de Mayo
 Teodor Rus (* 1974), rumänischer Fußballspieler
 Veljko Rus (1929–2018), slowenischer Soziologe

RUS steht als Abkürzung für:
 Cirrus Airlines (ICAO-Code)
 Kfz-Nationalitätszeichen Russlands, siehe Kfz-Kennzeichen (Russland)
 RUS-1, erste sowjetische Radaranlage
 RUS-2, erste sowjetische Impulsfunkmessstation

Siehe auch:
 Ruś
 Ruß
 Russ
 Russe
 Rous
 Rouse

RUS